Olga Mikhailova, née le  à Moscou, est une dramaturge, scénariste et poétesse.

Biographie 
Elle est née en 1953 et habite à Moscou. 
Elle écrit ses premières pièces de théâtre à la fin des années 1970, mais elle doit attendre la période de la perestroïka pour qu'elle puissent être montées sur scène. Ses pièces et scénarios ont été traduits en anglais et français.

En France,  Olga Mikhailova est connue grâce aux films du réalisateur Igor Minaiev Rez-de-chaussée, Loin de Sunset Boulevard et Les Clairières de lune, dont elle est la scénariste.

Elle a reçu de nombreux prix de théâtre et de cinéma.

Filmographie sélective 
Scénarios
 1989] : Rez-de-chaussée
 2006 : Loin de Sunset Boulevard
 2009 : Les Clairières de lune

Bibliographie sélective 
 Olga Mikhailova Tolstoi-Stolypine. Correspondance privée. Paris, Éditions Astrée, 2013 
 Igor Minaiev, Olga Mikhailova Madame Tchaikovski. Chronique d'une enquête, Paris, Éditions Astrée, 2014

Articles connexes 
 Igor Minaiev

Liens externes

Notes et références 

Poète russe du XXe siècle
Dramaturge russe du XXe siècle
Dramaturge russe du XXIe siècle
Scénariste russe de cinéma
Poétesse russe
Naissance en juin 1953
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie